«Ищите и найдёте» — советский фильм 1969 года режиссёра Бориса Романова по сценарию Александра Горохова.

Сюжет 
У молодого учёного-геолога Павла Тарлова казалось бы всё в порядке: жена Ольга, двое детей, работа в научно-исследовательском институте вместе с друзьями Сергеем и Вадимом такими же научными сотрудниками при руководителе отдела любовно именуемого ими «Слон». Но оказывается, всё не так гладко в семье и на работе…

Научный руководитель отдела даёт кандидатскую диссертацию Вадима на отзыв Павлу, который считает, что раз рецензентом будет друг, то и волноваться не о чем — звание «в кармане», но оказывается, что «Слон» знает Павла лучше, чем все окружающие: как честного и принципиального человека. Павел, обнаруживая в работе ряд красивых предположений, не подтвержденных практикой, честно говорит другу о недостатках диссертации, и даёт отрицательное заключение в своём отзыве. Вадим, уязвлённый отзывом Павла на диссертацию, отказывается ехать в геологическую экспедицию по поиску месторождения слюды
Трудности и быт экспедиции показаны в фильме довольно ординарно и без особой сценарной и режиссёрской выдумки — но не они в данном случае интересуют зрителя. Автор и режиссёр сумели заинтересовать нас характерами героев…

Одновременно не очень ладно складывается у Павла и семейная жизнь — Оля упрекает его в том, что он далек от неё и много времени уделяет работе.

Будучи в экспедиции узнав, что Оля уехала в южный курортный город, Павел просит Сергея продолжить экспедицию, а сам бросается влед Оле, чтобы вернуть любовь, не теряя надежды вместе с ней вернутся к поискам и найти месторождение:

…и ждешь что к финалу его упорство будет вознаграждено открытием. Но авторы не торопятся преподнести герою такой подарок. Это упростило бы разговор об отношении к жизни, к работе, о взыскательности и бескомпромиссности. Вопросов поставлено фильме много. Дан ли ответ на них? «Ищите и найдете», предлагают авторы.

В ролях 
 Роман Хомятов — Павел Тарлов
 Владимир Заманский — Сергей
 Валерий Малышев — Вадим
 Нина Веселовская — Ольга Тарлова, жена Павла
 Нина Попова — Татьяна
 Наталия Дугина — Майка
 Евгений Тетерин — «Слон», Анатолий Сергеевич
 Николай Смирнов — Михалыч
 Иван Насонов — Виталька
 Наташа Кононова — Юля, дочь Павла и Ольги
 Вова Широкий — Вовка, сын Павла и Ольги
 Мария Андрианова — ''квартирная хозяйка

Литература 
 Ищите и найдёте // Советские художественные фильмы: аннотированный каталог. 1968—1969, Том 2. — М.: Нива России, 1995. — 302 с. — стр. 300
 Ищите и найдёте // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — стр. 185

Фильмы СССР 1969 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Свердловской киностудии
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы о геологах